Theodorus van Antiochië (Syrisch), Syrisch patriarch van Antiochië (649-667)
 Theodorus van Antiochië (Grieks), Grieks patriarch van Antiochië (751-797)